Raphia može označavati:
 Raphia (Animalia) Hübner, 1821, rod leptira iz porodice Noctuidae
 Raphia (Plantae) P.Beauv., biljni rod iz porodice Arecaceae